Diano Arentino — comuna italiana da Ligúria
 Diano Castello — comuna italiana da Ligúria
 Diano d'Alba — comuna italiana do Piemonte
 Diano Marina — comuna italiana da Ligúria
 Diano San Pietro — comuna italiana da Ligúria

Desambiguações de topônimos